Във „Формула 1“ през годините са се състезавали пилоти от 37 различни страни. Най-много представители има от САЩ – 156 пилоти, следвани от Великобритания – 155 и Италия – 100.
САЩ имат най-много пилоти заради практиката на собствениците на тимове от „Формула 1“ да наемат американски пилоти за всяко състезание на „Инди 500“, където поради характеристиката на овала американците са се справяли по-добре.